Robert Moreau peut désigner :

 Robert Moreau (1915-2006), homme politique belge ;
 Robert Moreau (1928-2006), auteur de bande dessinée français.